Cette page contient les pages d'homonymie de Hébert et Hebert.

Origine 
Nom de personne germanique, variante essentiellement normande de l'anthroponyme .

Patronyme 

 Adrien Hébert (1890-1961), peintre canadien ;
 Alexandre Hébert (1921-2010), syndicaliste français ;
 André Théodore Hébert (1723-1802), homme politique français ;
 Anne Hébert (1916-2000), écrivain canadien ;
 Bruno Hébert (1958-), écrivain canadien ;
 Catherine Hébert, réalisatrice québécoise ;
 Edmond Hébert (1812-1890), géologue français ;
 Ernest Hébert (1817-1908), peintre français, honoré par les deux musées Hébert de Paris et de La Tronche ;
 Ernest-André-Marie-Constant Hébert (1810-1898), homme politique français ;
 Félix-Frédéric Hébert (1832-1918), professeur de physique français ;
  ;
 François-Louis Hébert (vers 1738-1792), prêtre eudiste français ;
 Gabrielle Hébert (1853-1934), photographe française ;
 Georges Hébert (1875-1957), militaire français ;
 Guillaume-André Hébert (1653-1725), financier français et gouverneur des Indes françaises ;
 Henri Hébert (1788-1853), faux Louis XVII ;
  ;
 Jacques-René Hébert (1757-1794), journaliste et homme politique de la Révolution française, qui donne son nom aux Hébertistes ;
  ;
  ;
 Juliette Charlotte Hébert, (1837-1924), peintre suisse ;
  ;
 Louis-Constant Hébert (1756-1815), homme politique français ;
  ;
 Marie-Francine Hébert (1943-), écrivain canadien ;
 Marjolaine Hébert (1926-2014), comédienne québécoise ;
  ;
 Norman Hébert, chef d'entreprise et avocat canadien ;
  ;
  ;
 Nicolas-Tolentin Hébert (1810-1888), prêtre canadien, dirigeant de la société de colonisation fondatrice d'Hébertville ;
 Robert Hébert (1917-), acteur français ;
 Solène Hébert (1990-), actrice française ;
 Théodore-Martin Hébert (1829-1913), sculpteur français ;
 Vital Hébert (?-1867), homme politique canadien.

Pseudonyme 
 André Hébert (1990-), pseudonyme d’un écrivain et ancien combattant français du YPG.

Éléments de toponyme

Lac Hébert (rivière Hébert), un plan d'eau de Eeyou Istchee James Bay (municipalité), en Jamésie, au Nord-du-Québec, au Quebec ;
 Rivière Hébert, un affluent du lac Doda, coulant dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), en Jamésie, au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada ;

Bois-Hébert, ferme à Envronville, commune française de la Seine-Maritime, région Normandie ;
 Bois-Hébert, lieu-dit à Sainte-Marguerite-sur-Duclair, commune française de la Seine-Maritime, région Normandie ;
 Bois-Hébert, hameau à Verneusses, commune française de l'Eure, région Normandie ;
 Hôtel-Hébert, hameau de Saint-Martin-des-Besaces, commune française du Calvados, région Normandie ;
 Petit-Hébert, hameau de Foulbec, commune française de l'Eure, région Normandie ;
 Val-Hébert, manoir à Maizières, commune française du Calvados, région Normandie ;
 Mare-Hébert, hameau de Beuzeville, commune française de l'Eure, région Normandie ;
 Busc-Hébert, lieu-dit d’Intraville, commune française de l'Eure, région Normandie    ; 
 Thuit-Hébert, commune française de l'Eure, région Normandie ;
 Pont-Hébert, commune française de la Manche, région Normandie ;
 Saint-Martin-le-Hébert, commune française de la Manche, région Normandie ;
 Le Plessis-Hébert, commune française de l'Eure, région Normandie ;
 Val-Hébert, hameau à Penly, commune française de la Seine-Maritime, région Normandie.

Voir aussi 
 Héberville, commune française de Seine-Maritime, région Normandie
 Hébertville, municipalité québécoise du Québec du Saguenay–Lac-Saint-Jean
 Saint-Benoît-d’Hébertot, commune française du Calvados, région Normandie
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France

Patronyme normand